Ел Перол има више значења:

 Ел Перол (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Перол, Лео (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику